Prinzivalli ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuela Prinzivalli (* 1956), italienische Theologin 
 Giuseppe Prinzivalli, (; † 2011), italienischer Richter
 Luigi Prinzivalli, auch Aloisio Prinzivalli und Ludovicus Prinzivalli, italienischer Theologe (fl. 1862)